Pepito steht für

 die Comiczeitschrift Pepito (Comic)
 Pepito (Comicfigur), eine Comic-Figur des italienischen Zeichners Luciano Bottaro
 den Titel eines Songs von Los Machucambos
 eine komische Oper von Jacques Offenbach
 das vor allem in Venezuela verbreitete Sandwich Pepito (Sandwich)
 eine spanische Variante des Vornamens Josef
 den Spitznamen folgender Personen
 Joseph Alcazar (1911–1979), französischer Fußballspieler
 Josep Comas i Solà (1868–1937), katalanischer Astronom
 Ricardo Mauricio Martínez (* 1980), mexikanischer Fußballspieler 

Siehe auch:
 Pepita